Ormond può riferirsi a:

Ormond – territorio storico dell'Irlanda, corrispondente alle attuali baronie di Ormond Upper e Ormond Lower, nella Contea di Tipperary.
 Regno di Ormond – un antico regno nell'Irlanda gaelica
 Conte di Ormond – un titolo nella Paria d'Irlanda
 Ormond Beach – comune degli Stati Uniti d'America
 Ormond-by-the-Sea – census-designated place degli Stati Uniti d'America
 Julia Ormond – attrice britannica